CD Sonic the Hedgehog CD (comúnmente abreviado CD Sonic) es el prototipo del juego original Sonic the Hedgehog CD, desarrollado por SEGA. Originalmente, son 3 versiones beta del juego, antes del lanzamiento.

Versiones 
Hay 4 versiones señaladas de CD Sonic:

Sonic CD Beta v0.02 
Es hasta la fecha el prototipo más antiguo del juego teniendo solo disponible los 2 Primeros actos de Palmtree Panic Zone siendo jugables con sus respectivos Pasados y futuro bueno.

Sonic CD Beta 510 
Es el prototipo más antiguo conocido por un tiempo. Es la primera versión del juego.
Es el que tiene más 
diferencias entre todos los otros prototipos.

Sonic CD Beta 712 
Sonic CD 712 es el juego en pre-lanzamiento. El juego en sí, está completo, pero las herramientas debug aún son accesibles mediante el controlador de segundo jugador, a pesar de no haber 2 jugadores y de que no hay algunos efectos de sonido. Este fue un proceso usado de la programación del juego, para arreglar los últimos detalles del juego.

Sonic CD Beta 920 
Sonic CD 920 es el juego final japonés, con el soundtrack japonés, pero hecho para el sistema estadounidense; esta tal vez fue la versión planeada para los otros países.

Desarrollo 

En Japón, Sonic CD fue desarrollado muy secretamente por un grupo de miembros del Sonic Team, con Naoto Ohshima a la cabeza como director, y planificador, en reemplazo de Hirokazu Yasuhara. En su reemplazo con la actividad de diseño, van Kazuyuki Hoshino y Takumi Mikaye. Y en reemplazo de Yuji Naka, como programador, estuvo Matsuhide Mizoguchi. El desarrollo del juego empezó en el temprano 1992, con la meta de tratar de sacar el juego al mercado antes que Sonic 2, meta que fallaron debido a las constantes fallas del juego.

Letreros alternativos 
 El logo de SEGA aparece, en un fondo negro, en imagen 3D, y con el sonido clásico de la voz que dice "SEGA".
 La imagen de título del juego es muy diferente a la original. Aparece Sonic en la medalla con la forma de su cara, y bajo el medallón, un letrero dorado de SEGA. En la banda con el nombre, aparece el título de CD Sonic the Hedgehog. También, en lugar del letrero que indica el nombre de SEGA y el año 1993, por el lanzamiento del juego, hay un crédito de agradecimiento a "UTOKU (Mi-ke)", la persona que se encargó de la vocalización de la canción Sonic - You Can Do Anything (también llamada "Toot Toot Sonic Warrior"). En este caso, el crédito es para la cantante Keiko Utoku.
 En la imagen de título, el fondo de la pantalla también tiene varios cambios. La montaña con la cara del Dr. Robotnik es más alta. La vegetación es más dispersa, y los montes son menos que en la pantalla final. Se puede apreciar que el agua corre en dirección a la izquierda, pero las nubes corren en la misma dirección, a diferencia de la versión original, donde las nubes corren en dirección frontal. También se veía en el cielo una clara imagen de Planeta Pequeño.
 En la pantalla de Time Attack, el logo de salida trae una imagen de Planeta Pequeño y la cadena sujeta a la montaña de Robotnik, en vez de un diminutivo logo del título.
 Al pasar los 3 primeros niveles del juego, este se cierra con una pantalla que dice "COMIN' SOON" ("VOLVEREMOS PRONTO").
 Usando el controlador de segundo jugador, se es accesible a una pantalla de selección.

Alteraciones gráficas 
 En el panel de final del nivel, la cara de Sonic aparece con una sonrisa más cambiada, y las espinas de la cabeza están fuera de lugar.
 El diseño de Amy Rose tiene los ojos y espinas más grandes.
 En el juego original había 3 poderes en los monitores de video:
 Super Monitor: Entrega a Sonic aumento de velocidad y escudo de invencibilidad. Tiene el símbolo de una "S" roja. Curiosamente, este mismo monitor esta en Sonic 1 (se puede acceder a él hackeándolo, con programas como Esrael Sonic Editor), pero no tiene efecto. Esta misma idea del monitor sería usada en Sonic 3 en el modo debug, ya que al romperlo, se transformaría en SuperSonic
 Anillo azul: Cumple la misma función del Super Monitor. Tiene la imagen de un anillo azul. El icono de este monitor aparece en el juego Knuckles' Chaotix
 Congelador de tiempo: Tiene la imagen de un reloj. En las pruebas del juego no trabajaba correctamente, pero su función era congelar el tiempo durante unos segundos. 
 En el juego, se observa que el contador de vidas está en posición alterada.

Música alterada 
 La música de la pantalla de título del juego es diferente a la actual (que viene siendo una versión corta de Sonic - You Can Do Anything).
 También la canción Sonic - You Can Do Anything está alterada en el video de inicio.

Diferencia del video de inicio 
 El video de inicio es transmitido en una pantalla en un fondo de ladrillo. Cada ladrillo tiene el nombre SONIC inscrito.
 También bajo la pantalla están los símbolos japoneses en el texto 開発画面, que se dice en japonés kaihatsugamen, y significa imagen de desarrollo, entre dos bordes blancos.
 Hay una escena donde se observa una toma de la cadena desde el suelo hasta Pequeño Planeta, el planeta que está sujeto a la cadena. En la toma final, la escena está puesta en reversa.
 El video de inicio en la versión beta 510 tiene una velocidad más baja.
 Una escena de la montaña de Robotnik y la cadena, mostrada en el video de la versión beta, no es incluida en el video final.

Elementos de los niveles

Palmtree Panic 
 Este es el único nivel donde aparecen los 3 monitores especiales.
 Hay una sección de un túnel que aparece en el juego final, pero no en la versión beta.
 Hay una sección de un tronco en una cascada, que no aparece en la versión final, y también hay una sección de un túnel del juego final, que queda en la versión beta como inaccesible.
 En la versión beta del juego, en un túnel, Sonic no se enrolla al entrar, y no puede salir por la otra abertura. Por ello, Sonic debe entrar a máxima velocidad al túnel para enrollarse y salir por la otra abertura. En un túnel secreto, Sonic camina horizontalmente al subir.
 En el futuro malo del acto 3, hay una falla en la versión beta de Sonic CD, donde si Sonic sale disparado por un resorte al comienzo del nivel, se sale de foco de la pantalla y el mismo escenario queda pegado.
 Las palmeras del futuro malo de la zona 3 tienen el mismo aspecto de las palmeras del buen futuro.
 El EGG-HVC-D01 del prototipo del juego en la zona tiene un aspecto diferente. El robot en su forma, es enteramente gris, tiene los pies planos con filos puntiagudos, y tiene pinzas en lugar de escudos rebotadores con una estrella al centro. En la versión final, el robot tiene diferentes aspectos dependiendo del tipo de futuro de la zona. En el futuro malo, los rebotadores y partes del robot son rojas, mientras en el futuro bueno es lila.

Niveles Eliminados 

 R2 es el único nivel eliminado del juego original que se conoce su existencia, se sabe muy poco de este pero existen varias pruebas de su existencia la primera se encuentra la versión final del juego en el selector de niveles al pasar por Palmtree Panic (Referido en el selector de niveles como R1) se saltara directamente al nivel Collision Chaos (Referido en el selector como R3) y en el prototipo del 4 de diciembre de 1992 se le menciona junto a los demás niveles en el modo Time Attack pero es imposible seleccionarlo de manera legitima, aunque este y otros niveles al ser seleccionado mediante códigos causaran que el juego se quede congelado en una pantalla en negro, la teoría más popular es que se trate de aquella zona de ruinas visto en los créditos del juego donde Sonic corre por este mientras esquiva varios pozos para luego ser casi atacado por un escarabajo que salió de los agujeros.

Enlaces externos 
 Sonic CD Beta 510 - Secrets of Sonic Team (en inglés)
 Sonic CD 712 & 920 - Secrets of Sonic Team (en inglés)
 Sonic CD Beta Page (inglés)

Videojuegos de Sonic
Videojuegos para Sega Mega-CD